Ebbinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Ebbinghaus (* 1945), deutsche Psychologin und Autorin
 Bernhard Ebbinghaus (* 1961), deutscher Soziologe
 Carl Ebbinghaus (1872–1950), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Carl Dietrich Ebbinghaus (1794–1867), deutscher Unternehmer und Politiker
 Christof von Ebbinghaus (1856–1927), deutscher Generalmajor
 Ernst Albrecht Ebbinghaus (1926–1995), deutscher Sprachwissenschaftler
 Friedrich Wilhelm Ebbinghaus (1789–1847), deutscher Unternehmer und Politiker
 Gustav Ebbinghaus (1864–1946), preußischer Verwaltungsbeamter und Mitglied des Herrenhauses
 Heinz-Dieter Ebbinghaus (* 1939), deutscher Mathematiker
 Hermann Ebbinghaus (1850–1909), deutscher Psychologe 

 Julius Ebbinghaus (1885–1981), deutscher Philosoph
 Katja Ebbinghaus (* 1948), deutsche Tennisspielerin
 Kurt Ebbinghaus (1902–1966), deutscher Schauspieler
 Susanne Ebbinghaus, deutsche Klassische Archäologin
 Uwe Ebbinghaus (* 1971), deutscher Autor und Journalist
 Wilfried Wester-Ebbinghaus (1947–1993), deutscher Hochschullehrer
 Wilhelm Ebbinghaus (1864–1951), deutscher Maler
 Willi Ebbinghaus (1914–2006), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Villa Ebbinghaus, 1902 errichtetes Wohngebäude im Ennepetaler Ortsteil Altenvoerde
 Ebbinghouse